12 Rounds steht für:
 12 Rounds (Band), eine britische Rockband
 Zwölf Runden (12 Rounds), ein US-amerikanischer Actionfilm des Regisseurs Renny Harlin aus dem Jahr 2009